

Personnages historiques 

 Arcadius d'Antioche (), grammairien grec ;
 Arcadius de Maurétanie (? - ca. 302), martyr ;
 Flavius Arcadius (395 - 408), premier empereur romain d'Orient ;
 Arcadius de Bourges (? - ca. 549), évêque et saint ;
 Arcadius de Chypre (? - ca. 640), archévêque chypriote ;

Autre 
 Arcadius, l'un des pseudonymes de l'écrivain de science-fiction français Marcel-Alain Hilleret né en 1932 ;